L'église de la Sainte-Parascève est la dénomination de plusieurs édifices religieux chrétiens :

en France 
l'Église Sainte-Parascève de Bondy à Bondy

en 
l'Église de la Saint-Parascève-de-Trnova-et-de-Saint-Pierre-de-Cetinje de Zvornik ;

en Grèce 
l'Église Sainte-Parascève (Neraïdochóri) près de Thessalie

en Serbie
l'église de la Sainte-Parascève près de Donji Matejevac ;
la vieille église de la Sainte-Parascève de Kumarevo ;
l'église de la Sainte-Parascève à Lepenica ;
l'église de la Sainte-Parascève de Porodin ;
la chapelle en bois de la Sainte-Parascève de Sepci ;
l'église de la Sainte-Parascève de Staničenje ;
l'église de la Sainte-Parascève de Trnava ;
l'église de la Sainte-Parascève de Veliko Orašje ;

au Kosovo
l'église de la Sainte-Parascève de Drsnik près de Klinë/Klina, en Serbie et au Kosovo ;
l'église de la Sainte-Parascève de Mushnikovë/Mušnikovo, près de Prizren, au Kosovo.

en Lituanie 

en Russie
l'Église Sainte-Parascève-Vendredi-au-Marché à Veliki Novgorod

en Ukraine
l'Église Sainte-Parascève de Torg

en Pologne
l'Église Sainte-Parascève de Radruż